Zlatohlávek může být:

příjmení osob
 Jan Zlatohlávek – český novinář a spisovatel
 Martin Zlatohlávek (* 1954) – český historik umění a vysokoškolský pedagog
 Dana Zlatohlávková (* 1979) – česká televizní novinářka a režisérka dokumentárních filmů
 Zuzana Zlatohlávková (* 1981) – slovenská herečka

fauna a flora
 lilie zlatohlavá nebo též lilie zlatohlávek – rostlina z rodu lilie 
 Zlatohlávek (Cetonia), mnoho rodů brouků z čeledi zlatohlávkovití (Cetoniidae), obvykle podčeledi zlatohlávci (podčeleď) (Cetoniinae), zejména tribu zlatohlávci (tribus) (Cetoniini), ale i jiných (české názvosloví není tak důkladné, jako vědecké)

jiný význam
 Zlatohlávek (filmová cena) – švédská filmová cena

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení